|-
| 31301 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31302 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31303 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31304 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31305 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31306 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31307 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31308 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31309 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31310 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31311 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31312 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31313 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31314 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31315 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31316 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31317 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31318 - ||  || 4 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 31319 - ||  || 20 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 31320 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31321 - ||  || 21 aprilie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 31322 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31323 Lysá hora ||  || 27 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 31324 Jiřímrázek ||  || 27 aprilie 1998 || Ondřejov || 
|-
| 31325 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31326 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31327 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31328 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31329 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31330 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31331 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31332 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31333 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31334 - ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31335 - ||  || 23 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31336 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31337 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31338 Lipperhey ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 31339 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31340 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31341 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31342 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31343 - || 1998 NT || 12 iulie 1998 ||  || 
|-
| 31344 - ||  || 30 iulie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 31345 - || 1998 PG || 3 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31346 - ||  || 15 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31347 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31348 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31349 - || 1998 SV || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 31350 - ||  || 17 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 31351 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31352 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31353 - || 1998 TE || 2 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 31354 - ||  || 14 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31355 - ||  || 15 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 31356 - ||  || 12 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31357 - ||  || 28 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 31358 - ||  || 17 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31359 - ||  || 29 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31360 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31361 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31362 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31363 Shulga ||  || 14 noiembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31364 - ||  || 24 noiembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 31365 - ||  || 23 noiembrie 1998 ||  || T. Urata
|-
| 31366 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31367 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31368 - ||  || 25 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31369 - ||  || 16 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31370 - ||  || 9 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31371 - ||  || 15 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 31372 - ||  || 13 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31373 ||  || 14 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 31374 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31375 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31376 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31377 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31378 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31379 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31380 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31381 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31382 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31383 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 31384 - ||  || 11 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 31385 - ||  || 11 decembrie 1998 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| 31386 - ||  || 16 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 31387 - ||  || 16 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 31388 - ||  || 17 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 31389 - ||  || 17 decembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 31390 - ||  || 19 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31391 - ||  || 17 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 31392 - ||  || 20 decembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 31393 - ||  || 24 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31394 - ||  || 25 decembrie 1998 ||  || K. Korlević, 
|-
| 31395 - ||  || 18 decembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 31396 - ||  || 29 decembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31397 - ||  || 22 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31398 - ||  || 27 decembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31399 - ||  || 24 decembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31400 - ||  || 16 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-